Hopetoun kan syfta på följande platser:

Australien 

 Hopetoun (ort i Australien, Western Australia), Ravensthorpe, 
 Hopetoun (ort i Australien, Victoria), Yarriambiack, 

Robotskapade Australienförgreningar